Hajdu Lajos
 Hajdu Lajos (1814–1893) kúriai bíró
 Hajdu Lajos (1933) állatorvos
 Hajdu Lajos (1968) matematikus, MTA doktora
Hajdú Lajos
 Hajdú Lajos (1813–1901) gimnáziumi tanár
 Hajdú Lajos (1939) kertészmérnök
 Hajdú Lajos (1946) atléta, rövidtávfutó, edző
 Hajdú Lajos (1947) labdarúgó (Bp. Honvéd, Csepel, Vasas)